Stare Niemyje peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Stare Niemyje, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Stare Niemyje, un village dans la voïvodie de Podlachie